Стівен Сіннот (англ. Stephen P. Synnott) — американський астроном.
 6154 Стівсиннотт (6154 Stevesynnott) — астероїд головного поясу.